

Geografia
 Seventh Avenue – strada sul lato ovest del quartiere di Manhattan a New York.
 Seventh Avenue – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea BMT Brighton.
 Seventh Avenue – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea IND Queens Boulevard.
 Seventh Avenue – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea IND Culver.
 Seventh Avenue  – quartiere di Newark, New Jersey.

Musica
 Seventh Avenue – gruppo musicale metal tedesco.

Televisione
 Settima strada (Seventh Avenue) – miniserie televisiva statunitense trasmessa nel 1977.